

Biografia 

Laureato in letteratura italiana all'università di Torino, ha conseguito il dottorato in lingue romanze presso l'università di Caen. Ha insegnato lingua e letteratura italiana nelle università di Uppsala e di Caen. Dal 2003 al 2008 ha ricoperto l'incarico di addetto culturale presso l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Dal 2005 al 2008 è stato delegato generale del FICEP, l'associazione che riunisce tutti gli istituti di cultura stranieri di Parigi. Nel 2007 il Conseil National des Universités (CNU) gli ha attribuito l'idoneità come professore associato (maître de conférences) di lingua e letteratura italiana. Dal 2008 al 2012 ha diretto l'Istituto italiano di cultura di Stoccolma “Carlo Maurilio Lerici”. Dirigente dell'area della promozione culturale presso il Ministero degli affari esteri, dal 2014 al 2019 ha diretto l'Istituto italiano di cultura di Bruxelles. .

Ha pubblicato studi, in italiano e in francese, sulla letteratura italiana moderna e contemporanea. In particolare, si è interessato di storia della storiografia letteraria fra Sette e Ottocento e di romanzo italiano novecentesco (Gabriele D'Annunzio, Luigi Pirandello, Alessandro Bonsanti, Italo Calvino, Raffaele La Capria etc.). Dal 2010 è membro onorario del comitato scientifico del Centro europeo di studi rossettiani.

A Parigi ha creato e tuttora dirige la collana di studi e testi Cahiers de l'Hôtel de Galliffet, che conta oggi più di cinquanta titoli (tra gli ultimi volumi pubblicati: Anna Maria Ortese, Poèmes ; Piero Jahier, Avec les alpins ; Antonio Delfini, Modène 1831. La ville de la Chartreuse ; Eugenio De Signoribus, Aucun lieu n'est élémentaire ; Nella Nobili, Poèmes ; Aldo Capitini, Opposition et Libération ; Alberto Vigevani, Un dénommé Ramondès ; Antonio Tabucchi, Tabucchi par lui-même; Leonardo Sciascia, Stendhal for ever; Giorgio Manganelli, La mort comme lumière). Nel 2009 ha intrapreso a Stoccolma la pubblicazione di una rivista semestrale bilingue (italiano-svedese) intitolata “Cartaditalia” e dedicata alla cultura italiana contemporanea. Nel 2015 ha avviato a Bruxelles la pubblicazioni di una nuova serie, in quattro lingue della rivista "Cartaditalia". Dal 2010 dirige una collana di libri di letteratura italiana in traduzione svedese, “I Libri di Cartaditalia”, edita dall'Istituto italiano di cultura di Stoccolma. Dal 2010 al 2019 è stato co-direttore della sezione italiana della collana di studi e testi “Liminaires. Passages interculturels italo-ibériques” pubblicata dall'editore Peter Lang. Dal 2020, coordina la redazione del nuovo sito per la promozione del libro italiano all'estero http://www.newitalianbooks.it

Nel 2007 è stato insignito dal Ministro francese della cultura dell'onorificenza di chevalier des arts et des lettres. Lo stesso anno l'Académie des Sciences Morales et Politiques ha assegnato al suo libro Pierre-Louis Ginguené historien de la littérature italienne il “prix de la Fondation du docteur Carrière”. Nel 2011 l'Associazione degli amici dell'Istituto svedese di Roma gli ha attribuito il “premio Lagergren” e la Fondazione “Giuseppe Dessì” il “premio Speciale della Fondazione”. Nel 2013, gli sono state conferite dal re di Svezia le insegne di cavaliere nell'Ordine reale della Stella polare. .

Opere 
"Adventures of Italian Books abroad", The Riveter. Writing from Italy, April 2022.
Histoire(s) littéraire(s), Bern, Peter Lang, 2020.
"CARTADITALIA", n. s., nº 5, 2019, Letteratura italiana: il nuovo secolo.
"Carlo Maurilio Lerici e la creazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma", in Scritti per Guido Davico Bonino. In occasione del suo ottantesimo compleanno, s.e., Torino, 2018, p. 77-86.
"CARTADITALIA", n. s., nº 4, 2018, Graphic novel e fumetto italiano.
"CARTADITALIA", numero speciale, 2017. L'Anno europeo del Patrimonio 2018.
 "CARTADITALIA", nuova serie, nº 3, 2017, Nuove frontiere della ricerca scientifica italiana.
 “Avventure del libro italiano all’estero”, in Geografie della modernità letteraria, Atti del Convegno della Società per lo studio della modernità letteraria, Perugia, 10-13 giugno 2015, a cura di Siriana Sgavicchia e Massimiliano Tortora, Pisa, ETSI, 2017, vol. I, p. 73-93.
 Il libro italiano all'estero. Diffusione e promozione, in "Narrativa", nº 38, 2016: "Italia fuori Italia. Diffusione, canonizzazione, ricezione transnazionale della letteratura italiana degli anni Duemila", Presses de Paris Nanterre, 2017, p. 21-30.
"CARTADITALIA", nuova serie, nº 2, 2016, Il design italiano. Unità e pluralità.
 "CARTADITALIA", nuova serie, nº 1, 2015, Cinema del reale: il documentario italiano 2000-2015.
 "Amara Lakous, romanziere pluralista", in Dall'Italia e dalla Francia. Visioni del Mediterraneo, a cura di Paolo Carile, Marc Cheymol e Jean Musitelli, Roma, Aracne, 2014.
 "Editoria svedese e letteratura italiana contemporanea", in Laura Di Nicola e Cecilia Schwartz (a cura di), Libri in viaggio. Classici italiani in Svezia, Acta Universitatis Stockholmiensis, 30, Stockholm, 2013.
 Intervista con Sara Sullam in "Mappe transnazionali. Dall'Italia all'estero e ritorno",in Vittorio Spinazzola (a cura di), Tirature '13, Milano, Il Saggiatore, 2013.
 "Une écriture-caméléon: Le Jeu de l'envers d'Antonio Tabucchi", in Album Amicorum. Œuvres choisies pour Arnauld Brejon de Lavergnée, Paris, Editions Librarie des Musées, 2012.
 "CARTADITALIA : une initiative éditoriale de promotion de la culture italienne contemporaine en Suède", in Silvia Fabrizio-Costa, Paolo Grossi, Laura Sannia Nowé (a cura di), « … che solo amore e luce ha per confine». Per Claudio Sensi (1951-2011), Berne, Peter Lang, 2012.
 "Editori svedesi e narratori italiani", doppiozero, 26 avril 2012.
 "CARTADITALIA", nº 7, 2012, Compositori italiani di oggi. Samtida italienska tonsättare.
 "Un articolo giovanile di Pierre-Louis Ginguené sul teatro comico italiano?", in Igor Tchehoff (a cura di), Omaggio a Luminita Beiu Paladi, Acta Universitatis Stockholmiensis, 28, Stockholm, 2011.
 "CARTADITALIA", nº 6, 2011, Nuova fotografia italiana. Ny italiensk fotografi.
 "CARTADITALIA", nº 5, 2011, Le città d'Italia e l'Unità nazionale. De italienska städerna och det nationella enandet.
 "CARTADITALIA", nº 4, 2010, Il nuovo teatro italiano. Den nya italienska teatern.
 "CARTADITALIA", nº 3, 2010, 2000-2010. Dieci anni di cinema italiano. 2000-2010. Tio år av italiensk film.
 “Introduzione” a Paolo Grossi (a cura di), Il romanzo di Ferrara. Atti del convegno internazionale su Giorgio Bassani (Parigi, 12-13 maggio 2006), Parigi, Quaderni dell'Hôtel de Galliffet – Istituto Italiano di Cultura, 2007.
 “L'articolo ‘Gozzi, le comte Charles’ redatto da Pierre-Louis Ginguené per la Biographie Universelle Michaud”, in Andrea Fabiano (a cura di), Carlo Gozzi tra drammaturgia d'autore e drammaturgia d'attore. Atti del convegno internazionale di studi (Parigi, 23-25 novembre, 2006), in “Problemi di critica goldoniana”, nº 13, 2007.
 Pierre-Louis Ginguené (1748-1816), historien de la littérature italienne, Berna, Peter Lang, 2006 (Premio della “Fondation du docteur Carrière”, 2007, Académie des Sciences Morales et Politiques).
 “Italo Calvino lecteur du Roland furieux”, in Paolo Grossi (a cura di), Italo Calvino narratore. Atti della giornata di studi del 19 novembre 2004, Parigi, Quaderni dell'Hôtel de Galliffet – Istituto Italiano di Cultura, 2005.
 Napoli oscura tutto… Intervista a Raffaele La Capria, “Revues des Études Italiennes”, nº 3-4, juillet-décembre 2004.
 “Introduzione” à Paolo Grossi (a cura di), Raffaele La Capria. Letteratura, senso comune e passione civile, Napoli, Liguori, 2002.
 Ginguené “corrompu” par le Tasse, “Studi Francesi”, nº 134, II, maggio-agosto 2001.
 Un historien indélicat: un témoignage inédit de Pierre-Louis Ginguené sur Simonde de Sismondi, “Revues des Études Italiennes”, t. 47, nº 3-4, juillet-décembre 2001.

Note

Collegamenti esterni 
 http://cahiersgalliffet.com 
 
 
 http://www.booksinitaly.it/it/collaboratori/paolo-grossi/
 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/personale/informazioni_dirigenti/cv_dirigenti_simae.html?p=3661
 http://www.booksinitaly.it/it/collaboratori/paolo-grossi/
 https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/personale/informazioni_dirigenti/cv_dirigenti_simae.html?u=10&ricerca_uffici=Ricerca 
 https://agcult.it/a/20181/2020-06-11/nasce-newitalianbooks-vetrina-ma-non-solo-dell-editoria-italiana-all-estero [archive]
 https://www.peterlang.com/view/title/71250